Die 1. Amateurliga Nordbaden 1974/75 war die 25. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der VfB Eppingen. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd hatte Eppingen keinen Erfolg und musste in der Liga verbleiben. Alemannia Eggenstein, Germania-Union Pforzheim, FC Victoria Bammental und Germania Forst mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Für die folgende Saison 1975/76 kamen aus der 2. Amateurliga die Aufsteiger Germania Mönchzell, SV Neckargerach und der VfB Bretten, aus der 2. Bundesliga Süd kam Absteiger VfR Mannheim.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1974/75 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1974/75 auf ASC-Neuenheim.de

1974
Fußballsaison 1974/75